Australië
 North Sydney Council, een local government area (LGA) in de staat Nieuw-Zuid-Wales
 North Sydney (Australië), een buitenwijk van Sydney, gelegen in North Sydney Council
 Station North Sydney, een station in die buitenwijk

Canada
 North Sydney (Canada), een havenplaats in de provincie Nova Scotia